O Länk FC Vilaverdense (antigo Vilaverdense Futebol Clube) é um clube de futebol português, localizado em Vila Verde, distrito de Braga. O clube foi criado em 1953. O "Länk FC Vilaverdense", sempre foi o clube dos vilaverdenses, e desde a sua criação teve grandes massas de adeptos a apoiar o clube independentemente da divisão em que se  encontraram . Em 2017 mais de 1000 vilaverdenses deslocaram-se ao Estádio José Alvalade que fica a 380 km de Vila Verde para defrontar o Sporting Clube de Portugal nos oitavos de final da Taça de Portugal. Na presente época o clube de Vila Verde ambiciona alcançar a segunda divisão nacional de futebol. O "Länk FC Vilaverdense " também tem uma das melhores equipas de Futebol Feminino de Portugal, que milita a principal liga feminina.

Palmarés 
5 Taças da A.F. Braga (88/89, 90/91, 92/93, 96/97 e 09/10)

Futebol

Classificações por época

Legenda das cores na pirâmide do futebol português
 1º nível (1ª Divisão / 1ª Liga) 
 2º nível (até 1989/90 como 2ª Divisão Nacional, dividido por zonas, em 1990/91 foi criada a 2ª Liga) 
 3º nível (até 1989/90 como 3ª Divisão Nacional, depois de 1989/90 como 2ª Divisão B/Nacional de Seniores/Campeonato de Portugal)
 4º nível (entre 1989/90 e 2012/2013 como 3ª Divisão, entre 1947/48 e 1989/90 e após 2013/14 como 1ª Divisão Distrital) 
 5º nível
 6º nível
 7º nível

|}

Notas:
 em 2017/2018 O "Vilaverdense Futebol Clube" estando presente no Campeonato Prio de Portugal alcançou os oitavos de final da Taça de Portugal eliminando o Bragança, Esmoriz, Boavista Futebol Clube, Vizela Futebol Clube e foi eliminado pelo Sporting Clube de Portugal.

Estádio 

A equipa disputa os seus jogos caseiros no Campo Cruz do Reguengo.

Jogadores antigos
Bruno Gama, Nené

Marca Equipamento 

Hummell
	

	

Clubes de futebol de Vila Verde
Clubes de futebol fundados em 1945
Fundações em Portugal em 1945